Live Your Life — пісня американського репера T.I. з його шостого альбому Paper Trail з участю барбадоської співачки Ріанни.

Формати й трек-лист

Примітки

Посилання 
 Live Your Life  музичне відео на YouTube

Пісні за алфавітом
Сингли 2008
Пісні Ріанни
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100
Англомовні пісні